Дамир Джумхур (; 20 мая 1992, Сараево, Босния и Герцеговина) — боснийский теннисист и киноактер; победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.

Общая информация 
Родился 20 мая 1992 года в городе Сараево, он был первенцем в семье Нерфида и Жанеты. С детства начал заниматься теннисом в Олимпийском дворце имени Хуана Антонио Самаранча. Также увлекался лыжами и футболом.

Спортивная карьера

Начало карьеры 

С 2008 года Дамир Джумхур выступал на юниорских турнирах тура ITF. Он смог завоевать несколько титулов и в 2010 году достиг третьего места в юниорском рейтинге. Его самым большим успехом в качестве юниора была победа на юниорском чемпионате Европы 2010 года, бронзовая медаль на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре, а на юниорских турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Уимблдона 2010 года.

Первые взрослые выступления на турнирах серии «фьючерс» пришлись на 2008 год. В июле 2010 года он впервые выступил в составе сборной Боснии и Герцеговины в Кубке Дэвиса, выиграв решающий матч в одиночном разряде против Эстонии. В октября того же года он выиграл первый взрослый турнир, взяв титул на «фьючерсе» в паре. Первую победу на одиночном «фьючерсе» он одержал в мае 2011 года. К концу 2013 года в активе Джумхура уже было 12 побед на «фьючерсах» в одиночках и восемь в парах.

В 2014 году он квалифицировался в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису и таким образом впервые принял участие в турнире Большого шлема (с пятой попытки прошёл квалификацию). Он стал первым игроком из Боснии и Герцеговины, которому это удалось. На этом турнире он дошёл до третьего раунда. В апреле на грунте в Турции он выиграл первый турнир из серии «челленджер». Джумхур также прошёл квалификацию на Открытый чемпионат Франции, где потерпел неудачу первом раунде. После этого вылета он заявился на «челленджер» в Румынии и выиграл его. В июле Джумхур победил на третьем «челленджере» в сезоне, который проводился в Италии. На дебютный в основной сетке Открытый чемпионат США он попал без необходимости играть квалификацию, но проиграл на старте Давиду Ферреру.

В феврале 2015 года Джумхур дважды играл в финале на «челленджерах» и из них один раз выиграл титул. Это позволило впервые в карьере войти в топ-100 мирового рейтинга. В апреле он смог впервые доиграть до полуфинала в Мировом туре — на грунтовом турнире в Касабланке. На Открытом чемпионате Франции Джумхуру удалось доиграть до третьего раунда, где он проиграл Роджеру Федереру. В сентябре он выиграл «челленджер» в Нидерландах, а в октябре ещё один в Марокко. По итогам сезона он впервые финишировал в первой сотне, закончив год на 82-м месте.

В марте 2016 года на Мастерсе в Майами Джумхуру удалось пройти в четвёртый раунд и впервые в карьере обыграть игрока из топ-10, когда во втором раунде он прошёл Рафаэля Надаля, обыграв знаменитого испанца на отказе в третьем сете при счёте 3:0 в пользу Джумхура. В апреле на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло в матче второго раунда он победил № 7 в мире на тот момент Томаша Бердыха (6:4, 6:7, 6:3). На турнире в Стамбуле он вышел в четвертьфинал. В июле также в 1/4 финала прошёл на турнире в Умаге. Затем Джумхур принял участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но уже в первом раунде проиграл Дуди Села.

2017—2018 (три титула в туре и топ-30)  
В феврале 2017 года на турнире в Мемфисе Джумхур вышел в четвертьфинал. Следующего четвертьфинала он достиг на турнире в Дубае, где к тому же смог победить в первом раунде третью ракетку мира Стэна Вавринку (7:6, 6:3). После ряда неудачных выступлений Джумхур в июне сыграл пару турниров в младшей серии «челленджер» и смог выиграть один из них во Франции. В начале августа он доиграл до полуфинала турнира в Кабо-Сан-Лукасе, а в конце месяца он выиграл пять матчей подряд на турнире в Уинстон-Сейлеме и вышел в дебютный финал в Туре, в котором проиграл Роберто Баутисте (4:6, 4:6). На Открытом чемпионате США Джумхур смог выйти в третий раунд, в котором его переиграл россиянин Андрей Рублёв.

В сентябре 2017 года он удачно провёл турнир в Санкт-Петербурге и завоевал первый в карьере титул на основных соревнованиях Тура. В финале был обыгран итальянец Фабио Фоньини со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Дебютная победа позволила подняться в топ-40 мирового рейтинга. На следующем для себя турнире в Шэньчжэне Джумхур в 1/4 финала смог победить № 4 в мире Александра Зверева (6:4, 7:5), а в полуфинале проиграл Александру Долгополову (3:6, 4:6). Через месяц после первой победы на турнире ATP Джумхур выиграл второй титул и снова это произошло в России. Он стал чемпионом Кубке Кремля в Москве, разобравшись в финале с Ричардасом Беранкисом (6:2, 1:6, 6:4). В Москве он также смог выйти в парный финал вместе с Антонио Санчичем. Джумхур закончил успешный для себя сезон в топ-30. В 2017 года был признан спортсменом года в Боснии и Герцеговине.

На Открытом чемпионате Австралии 2018 года в одиночном разряде Дамир Джумхур дошёл до третьего круга, повторив своё достижение 2014 года. Преградой для боснийца стал первая ракетка турнира Рафаэль Надаль. В феврале на турнире в Монпелье Дамир сумел преодолеть два основных раунда и получил право сыграть в четвертьфинале. На этой стадии он уступил французу Ришару Гаске, пятому сеянному на турнире. На турнире в Марселе он вышел в четвертьфинал, где досрочно завершил матч после первого проигранного сета против Томаша Бердыху. На Открытом чемпионате Франции босниец сумел повторить свой лучший результат на Ролан Гаррос и дошёл до третьего раунда.

В июне 2018 года Джумхур выиграл турнир в Анталье, где в финале переиграл в трёх сетах Адриана Маннарино. Титул стал третьим для него в Туре и первым на траве. Благодаря этой победу босниец забрался на пиковое в карьере — 23-е место мирового рейтинга. На Уимблдонском турнире дошёл до второго круга, но проиграл латвийцу Эрнесту Гулбису в пятисетовом поединке. В начале августа он сыграл в полуфинале турнира в Кабо-Сан-Лукасе. На Открытом чемпионате США проиграл в первом же круге сербу Душану Лайовичу. В сентябре в Санкт-Петербурге Джумхур не смог защитить тиул, проиграв в четвертьфинале. До конца сезона из лучших достижений стал четвертьфинал в Шэньчжэне и третий раунд Мастерса в Париже после победы над молодым греком Стефаносом Циципасом.

2019—2022  
После двух успешных сезонов в 2019 году результаты Джумхура упали. В первой части сезона он два раза доигрывал до четвертьфинала: в феврале в Роттердаме и в мае в Женеве. В июне был четвертьфинал на турнире в Анталье. В августе он на три недели опустился во вторую сотню рейтинга. На Открытом чемпионате США он дошёл до второго раунда (впервые на Больших шлемах в сезоне), где проиграл Роджеру Федереру в четырёх сетах. Из-за низкого рейтинга ему приходилось пробиваться на турнире через квалификацию. В сентябре, пройдя отбор на турнир в Чжухае, он доиграл до четвертьфинала.

В неполном сезоне 2020 года Джумхур смог выиграть лишь два матча при восьми поражениях в основном туре. В 2021 году он лишь раз сыграл в основной сетке Большого шлема, попав в качестве лаки-лузера на Открытый чемпионат Австралии. В июле он смог выйти в четвертьфинал турнира в Умаге. В 2022 году на Открытом чемпионате Австралии Джумхуру вновь повезло попасть в основную сетку после поражения в финале квалификации, благодаря отказам от участия теннисистов из основной сетки. В феврале уже в качестве победителя квалификации он попал на турнир в Монпелье и смог выйти в четвертьфинал. Играя в сезоне в основном на «челленджерах» он дважды смог дойти до финала.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (4)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (31)

Победы (19) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (14)

Победы (8)

Поражения (6)

Актерская карьера 
Впервые он принял участие в киносъёмках в массовке фильма Грбавица (2006). В фильме Убийственный мир немецкого режиссера Рудольфа Швайгера он впервые исполнил главную роль, сыграв снайпера Дуркана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Теннисисты Боснии и Герцеговины
Актёры Боснии и Герцеговины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года